Hollandsk har flere betydninger:

 Vedrørende Holland (Nederlandene)
 Nederlandsk (sprog) – det sprog, der tales i Nederlandene og Flandern i Belgien.
 Hollandsk (dialekt) – nederlandsk dialekt, der tales i de nederlandske provinser Noord-Holland og Zuid-Holland.